La Anunciación es un óleo sobre lienzo del Greco realizado circa 1610, que se exhibe en el Museo Diocesano de Arte Antiguo (Sigüenza). Este lienzo consta con el número 43 en el catálogo razonado realizado por el profesor e historiador del arte Harold Wethey, especializado en El Greco.

Análisis 

 Pintura al óleo sobre lienzo; 152 x 99 cm.

El tema, tratado ampliamente por El Greco a lo largo de su carrera artística, representa la escena de la Anunciación en el momento de la aparición del arcángel San Gabriel a la Virgen María. Este lienzo de Sigüenza está evidentemente derivado de La Anunciación (El Greco, Toledo-Ohio), y se trata de una obra de intensa emoción. Con respecto a su probable modelo, la pureza del rostro de la Virgen queda inalterado, pero el velo semitransparente que cubre su cabeza y sus hombros parece un hervidero de formas en disolución.   

El pintor destaca la figura de la paloma, símbolo del Espíritu Santo, con una fuerte luz que ilumina el espacio central de la pintura. Los símbolos empleados de los lirios de pureza así como los colores y pliegues de las vestiduras son ejemplo de la escuela veneciana. 

Esta composición tan particular solamente se repite en la variante del Museo de Santa Cruz, en Toledo, catalogada por Wethey con la referencia X-23. El dibujo debió ser de El Greco, pero las cualidades emotivas y la ejecución de la pintura parecen demasiados flojas para ser consideradas de su propia mano.

Procedencia 

 Probablemente procede de un convento suprimido, ya que no consta en Sigüenza en el siglo XVIII.

Referencias

Bibliografía 

 
 
 Wethey, Harold E. ; El Greco y su Escuela (Volumen-II) ; Ediciones Guadarrama; Madrid-1967.
 Gudiol, José ; Doménikos Theotokópoulos, El Greco ; Ediciones Polígrafa, S.A.; Barcelona-1982; ISBN 84-343-0031-1

Enlaces externos 
 «Anunciación» Artehistoria.com

Cuadros del siglo XVI
Anunciaciones
La Anunciación
Sigüenza